Jan Szkudlarek – pułkownik Wojska Polskiego
 Jan Szkudlarek – gitarzysta zespołu Blues Forever